Pileolaria nidica är en ringmaskart som beskrevs av Knight-Jones 1978. Pileolaria nidica ingår i släktet Pileolaria och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nidica